VKSt steht für:

 den Verband Katholischer Studentenvereine, ein Dachverband katholischer Studentenvereine
 den Verband Katholischer Studentinnenvereine, ein Dachverband katholischer Studentinnenvereine

VKST